Сантијаго Јанкуитлалпан има више значења:

 Сантијаго Јанкуитлалпан (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сантијаго Јанкуитлалпан (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику